Чемпионшип Футбольной лиги 2011/12 — 20-й сезон высшего дивизиона Футбольной лиги в своем нынешнем виде. Спонсором соревнования является компания Npower, которая пришла на смену The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Первым дивизионом является Чемпионшип Футбольной лиги. По результатам сезона в Премьер-лигу выходят две команды, а также победитель плей-офф Чемпионшипа Футбольной лиги. Три команды, занявшие самые низшие места, покидают ЧемпионшипФутбольной лиги и переходят в Первую лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Чемпионшипа Футбольной лиги 
Клубы, вышедшие в Премьер-лигу
 Куинз Парк Рейнджерс
 Норвич Сити
 Суонси Сити

Клубы, выбывшие в Первую лигу
 Престон Норт Энд
 Шеффилд Юнайтед
 Сканторп Юнайтед

В Чемпионшип Футбольной лиги 
Клубы, выбывшие из Премьер-лиги
 Бирмингем Сити
 Блэкпул
 Вест Хэм Юнайтед

Клубы, вышедшие из Первой лиги
 Брайтон энд Хоув Альбион
 Саутгемптон
 Питерборо Юнайтед

Команды, тренеры, стадионы

Турнирная таблица 

 Примечание: с «Портсмута» было снято 10 очков в связи с финансовыми проблемами.
Источник данных: soccerway.com

Статистика игроков

Бомбардиры

Результаты матчей

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт

2011
Чемпионшип
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012